Burna Boy (Damini Ebunoluwa Ogulu, род. 2 июля 1991) — нигерийский музыкант, автор-исполнитель, композитор.
В 2021 году выиграл премию Грэмми в категории Best World Music Album.

Биография 
 См. также «Burna Boy Early life» в английском разделе.
Родился 2 июля 1991 года в Порт-Харкорте в Нигерии (Западная Африка). Настоящее имя Damini Ebunoluwa Ogulu.

В начале января 2020 года сингл «Own It» в исполнении Stormzy при участии Эда Ширана и Burna Boy (с альбома Heavy Is the Head) занял первое место в официальном британском хит-параде UK Singles Chart.

Дискография 
 См. также «Burna Boy discography» в английском разделе.

Студийные альбомы 
 L.I.F.E (2013)
 On a Spaceship (2015)
 Outside (2018)
 African Giant (2019)
 twice as tall (2020)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 allmusic.com
 

Исполнители Atlantic Records
Музыканты Нигерии
Регги-музыканты